Als Lemma von Zassenhaus werden in der Mathematik die folgenden auf Hans Zassenhaus zurückgehenden Sachverhalte bezeichnet:

 der auch als Schmetterlingslemma bezeichnete Hilfssatz zu subnormalen Reihen von Gruppen, siehe Reihe (Gruppentheorie)#Lemma von Zassenhaus
 der häufiger Lemma von Margulis-Zassenhaus oder Lemma von Margulis (auch Lemma von Kazhdan-Margulis-Zassenhaus) genannte Hilfssatz zu Matrizengruppen, siehe Lemma von Margulis#Lemma von Margulis (gruppentheoretische Formulierung)